Велика Железарова-Хаджистоянова е българска просветна деятелка от Македония.

Биография 
Родена е на 13 октомври 1886 година в българския южномакедонски град Кукуш, тогава в Османската империя. Завършва основно образование в родния си град. В 1897 година започва да учи в Българската девическа гимназия в Солун и в 1902 година завършва с 12-ия випуск на гимназията. В периода 1903 – 1905 година завършва двугодишен курс за учителки по домакинство в Мюнхен. Назначена е от Българската екзархия за учителка в Солун. От 1906 до 1909 година преподава в Солунската българска девическа гимназия. По-късно живее във Варна и в София.

Бележки 

Родени в Кукуш
Български просветни дейци от Македония
Български учители
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Учители в Солунската българска девическа гимназия